Salomon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme

Étymologie 
Salomon est un prénom masculin remontant à celui du roi Salomon, fils du roi David dans la Bible. Le Premier livre des Chroniques interprète le nom Salomon (en hébreu Shelomo) comme signifiant que le roi apportera la paix (shalom en hébreu) et la tranquillité à Israël. Le nom signifierait « Sa Paix », référence au Dieu de Shalom, ou « complétude », état qui n'est atteint que dans la paix. L’exégèse moderne propose d'y voir la signification de « remplacement » pour un membre défunt de la fratrie (de la forme verbale shillem « compenser »).

Popularité 
 le nom de famille  est courant dans le Léon, provient de la forme Salavun, bretonnisation du nom hébreu Salomon.
 le nom de famille « Ben Slimane » est fréquent parmi les familles arabes.
 Salomon, famille patricienne de Venise.

Variantes linguistiques 
 arabe : , ,  (forme dialectale : )
 allemand : Solomon
 anglais : Solomon
 breton : 
 catalan : Salomó 
 français : .
 hébreu : שלמה (Shelomo)
 persan : Soleyman سلیمان
 turc :  

 Variante féminine :

Popularité du nom

Personnages bibliques 

 Salomon, un roi d'Israël, fils du roi David, mentionné dans la Bible, connu pour sa grande sagesse et sa polygamie (mille épouses et concubines), fêté par les chrétiens le 29 décembre

Saints chrétiens 

 Salomon de Cordoue († 857) avec Roderic ou Rudericus ou Rodrigue, martyrs de Cordoue ; fêtés le 13 mars par les Églises chrétiennes
 Salomon de Bretagne, roi de Bretagne de 857 à 874, martyr ; fêté par l’Église catholique romaine le 25 juin
 Salomon le Fou, voyant breton du

Autres personnalités portant ce prénom 
 Salomon, général byzantin
 Salomon ibn Gabirol, dit Avicebron, philosophe juif (1020-1058)
 Salomon ben Isaac (plus connu sous le nom de Rachi, Rabbi Chelomo Itsḥaki), commentateur des textes sacrés juifs (1040-1105)
 Salomon de Hongrie (1052-1087), roi de Hongrie de 1063 à 1074
 Salomon de Caus, ingénieur français (1576-1626)

Autres personnalités portant ce nom de famille 

 Alice Salomon (1872-1948), féministe allemande ;
 Andrée Salomon (1908-1985), résistante française ;
 Bernard Salomon (1506-1561?), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Charles Émile Salomon (1833-1913), architecte strasbourgeois ;
 Charlotte Salomon (1917-1943), artiste plasticienne et peintre ;
 Christophe Salomon (1953-), physicien français ;
 Christophe Salomon (1963-2020), scénariste et dessinateur de bande dessinée ;
 Éric Salomon (1962-), coureur cycliste français ;
 Erich Salomon (1886-1944), photographe allemand ;
 Ernst von Salomon (1902-1972), écrivain allemand ;
 François Nicolas de Salomon, seigneur de Florimont (1739-1799), général de division républicain pendant les Guerres de Vendée ;
 François-Joseph Salomon (1649-1732), compositeur français ;
 Georges Salomon (1925-2010), fondateur de la marque de sports d'hiver ;
 Gottfried Salomon (1892-1964), sociologue allemand ;
 Haym Salomon (1740-1785), homme d'affaires juif
 Hector Salomon (1838-1906), compositeur français ;
 Jean-Jacques Salomon (1929-2008), essayiste ;
 Jean-Pierre Philippe Salomons (1911-2001), acteur français ;
 Jérôme Salomon d'Eschemizerre, personnage fictif
 Jérôme Salomon (1969-), médecin infectiologue et haut fonctionnaire français
 Johann Peter Salomon (1745-1815), compositeur, violoniste et chef d'orchestre allemand ;
 Lysius Salomon (1815-1888), président de la république d'Haïti ;
 Martial Salomon (1977-), monteur et réalisateur français.
 Mikael Salomon (1945-), réalisateur danois ;
 Paule Salomon (1940-), philosophe et thérapeute française ; 
 Paula Salomon-Lindberg (1897-2000), chanteuse allemande ; 
 Samuel-Adam Salomon (1818-1881), sculpteur français connu sous le nom d'Adam-Salomon ;
 Thierry Salomon (1954-), ingénieur énergéticien français.

Toponymie 

 Îles Salomon, un État d'Océanie ;
 îles Salomon, un archipel d'Océanie partagé entre l'État du même nom et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 îles Salomon, un archipel de l'océan Indien situé dans l'archipel des Chagos ;
 mer des Salomon, une mer de l'océan Pacifique ;
 Pont-Salomon, une ville de Haute-Loire ;
 plaque de la mer des Salomon, une plaque tectonique.

Autres usages du nom

Expressions passées dans la langue 
  Salomon, en œnologie, une bouteille en verre d'une contenance de , soit l'équivalent de  de 
 Sceau de Salomon, un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David (deux triangles inversés) entourée d'un cercle
 Sceau de Salomon, un symbole dans plusieurs cultures et religions millénaires pré-abrahamiques avant de devenir tardivement associée au judaïsme
 Sceau de Salomon, le nom de diverses plantes monocotylédones

Livres de magie 
 Testament de Salomon, un texte attribué au roi des Juifs, Salomon de Jérusalem
 La petite clef de Salomon, le nom donné à différents grimoires de magie attribués au roi des Juifs, Salomon

Autres 
 Fondation d'art contemporain Salomon, une fondation privée consacrée à l'art contemporain dans la région Rhône-Alpes
 Salomon Brothers, une banque d'investissement de Wall Street
 Salomon, une marque française de ski et d'équipement de montagne
 Opération Salomon, une opération qui permit en 1991 d'emmener les Juifs d'Éthiopie en Israël

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom hébraïque